Zeitz steht für:
 Zeitz, eine Stadt in Sachsen-Anhalt
 Haus Zeitz, einen Ortsteil der Ortschaft Belleben der Stadt Könnern in Sachsen-Anhalt
 Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, ein Museum zeitgenössischer afrikanischer Kunst in Kapstadt/Südafrika

Zeitz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Zeitz (1903–1976), deutscher Archivar
 Barney Zeitz (* 1951), US-amerikanischer Glasmaler und Bildhauer
 Bruno Zeitz (1925–2006), deutscher Jurist und Heimatforscher 
 Christian Zeitz (* 1980), deutscher Handballspieler
 Constanze Zeitz (* 1964), deutsche Rennrodlerin
 Dora Zeitz (1913–1980), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Gottfried Zeitz (* 1948), deutscher Diplomat
 Jochen Zeitz (* 1963), deutscher Manager
 Jutta Zeitz (* 1955), deutsche Agrarwissenschaftlerin
 Karl Zeitz (1844–1912), deutscher Politiker und Brauereibesitzer
 Klaus Zeitz (* 1937), deutscher Maler
 Lisa Zeitz (* 1970), deutsche Kunsthistorikerin
 Ludwig Zeitz (1901–1963), deutscher Ingenieur und Sportfunktionär
 Ludwig von Hofmann-Zeitz (1832–1895), deutscher Maler
 Manuel Zeitz (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Martin Zeitz (1950–2013), deutscher Mediziner 
 Petra Zeitz (* 1967), deutsche Autorin
 Ursula Zeitz (1917–2011), deutsche Schauspielerin und Hörspiel- und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Zeiz
 Zaitz